Ez a lista Egy csipetnyi bűvölet című amerikai televíziós sorozat epizódjainak felsorolását tartalmazza.

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad (2015-2016)

2. évad (2016-2018)

3. évad (2019)

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái